Joseph-Antoine-Dominique-Félix-Marie Poggi (, Pomaro - , Montmorency), est un homme d'église, homme politique, diplomate et érudit italien.

Biographie 
Fils du noble monsieur le capitaine Ignace Poggi et de la Catherine Arcelli, il entra dans les ordres, et fut attaché à l'évêque de Pistoia. Il acquit les grades de docteur en théologie et de docteur en droit de l'Université de Parme et fut chargé par Bonaparte d'organiser la société d'instruction publique de Milan. 

Il se fit relever de ses vœux par le pape en 1798, et se fixa à Paris l'année suivante. Élu, le , par le Sénat conservateur, député au Corps législatif pour le département du Taro, il siégea jusqu'au traité de 1814. 

En 1815, Marie-Louise le chargea de liquider avec la France les dettes et créances du duché de Parme, et il fut nommé conseiller d'État et chargé d'affaires de la principauté de Parme à Paris. 

Il s'occupa également de littérature et d'archéologie. On a de lui, en italien, quelques écrits religieux et philosophiques, et un fragment de poème.

Publications 

 De la nature des choses (1823)

Liens externes 
 
 
 

Naissance en août 1761
Naissance dans le duché de Parme et de Plaisance
Décès en février 1842
Décès à Montmorency (Val-d'Oise)
Diplomate italien du XVIIIe siècle
Diplomate italien du XIXe siècle
Clergé italien du XVIIIe siècle
Clergé italien du XIXe siècle
Religieux catholique italien
Personnalité politique italienne du XIXe siècle
Député des départements français aujourd'hui en Italie
Député au Corps législatif
Conseiller d'État
Archéologue italien du XVIIIe siècle
Archéologue italien du XIXe siècle
Étudiant de l'université de Parme
Décès à 80 ans
Décès en Seine-et-Oise